Ixcuinatoyac kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Inscuinatoyac, ort, Guerrero, Chilpancingo de los Bravo, 
 Ixcuinatoyac, Alcozauca de Guerrero, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar